Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè –  cantante, cantautrice e musicista italiana
Mia Martini  – album di Mia Martini del 1982
Mia Martini – VHS pubblicata nel 1992 dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana